Lefevre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Louis Victor Lefèvre
 Édouard Lefèvre